Galijum hlorid se može odnositi na:

 Galijum trihlorid (galijum(III) hlorid/digalijum heksahlorid), GaCl3
 Galijum dihlorid (galijum(I,III) hlorid/digalijum tetrahlorid), GaCl2 (GaGaCl4)